Бессан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Бессан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Бессан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Бессан () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале